Lorca cuenta con dos estaciones ferroviarias que dan servicio a la ciudad:
 La Estación de Lorca-Sutullena, actual estación principal de la ciudad
 La Estación de Lorca-San Diego, actual estación con servicio de cercanías y ubicación de la futura estación de alta velocidad.

Además, existen otras estaciones en el término municipal de Lorca:
 Estación de La Hoya
 Estación de Almendricos